Wuhua ist

der Stadtbezirk Wuhua (五华区) der bezirksfreien Stadt Kunming in der chinesischen Provin Yunnan, siehe Wuhua (Kunming)
der Kreis Wuhua  (五华县) der bezirksfreien Stadt Meizhou in der chinesischen Provinz Guangdong, siehe Wuhua (Meizhou)